__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Mai

Datum unbekannt 

201705
2017